Bocken steht für
Landgut Bocken, Kanton Zürich
 Klein Bocken, dt. für Malá Bukovina, Tschechien
 Groß Bocken, dt. für Velká Bukovina, Tschechien
 Bocken, Verhaltensweise von Huftieren (z. B. Bullen, Pferde), bei dem das Tier mit allen vier Beinen in die Luft springt und ausschlägt.
Siehe auch:
Boken